Presliophytum är ett släkte av brännreveväxter. Presliophytum ingår i familjen brännreveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Brännreveväxter
Presliophytum